Никола́й Андре́евич Зве́рев (1850, Нижегородская губерния — 1917, Петроград) — русский юрист, ординарный профессор Московского университета, политик и общественный деятель, член Госсовета (1909—1917). .

Биография 
Сын вольноотпущенника, прикреплёный к мещанскому сословию, родился в 1850 году в селе Ворсма Нижегородской губернии. Учился на средства арзамасского помещика Дмитрия Васильевича Хотяинцева в Нижегородской гимназии, которую окончил в 1869 году с серебряной медалью. В 1873 году окончил со степенью кандидата юридический факультет Московского университета.

В течение трёх лет, до 1875 года, работал домашним библиотекарем у бывшего профессора университета Ф. М. Дмитриева. В этот период подготовил исследование о «Политике» Аристотеля.

В январе 1875 года был зачислен на кафедру энциклопедии и истории философии права Московского университета для двухлетней подготовки к профессорскому званию. После смерти П. Л. Карасевича занял кафедру в качестве стороннего преподавателя.

После защиты в декабре 1883 года магистерской диссертации «Основания классификации государств в связи с общим учением о классификации» (, 1883), получил с 28 января 1884 года должность доцента, а в декабре этого же года стал экстраординарным профессором Московского университета по кафедре энциклопедии и истории философии права. С июня 1885 года в течение двух лет совершенствовался в европейских научных центрах в философии права. Получил классный чин коллежского советника 8 июля 1886 года и в 1887 году стал исполняющим обязанности ординарного профессора Московского университета.

В 1889—1893 году дополнительно исполнял обязанности секретаря юридического факультета, а в ноябре 1893 года был назначен помощником ректора. Утверждён в должности ординарного профессора был только в 1895 году. В 1896 году, 14 мая, был произведён в действительные статские советники.

В 1898 году, кратковременно — с 22 марта по 10 июля, был ректором Московского университета; переведён на должность товарища министра народного просвещения, которым был Н. П. Боголепов.

С 16 мая 1901 года — сенатор, присутствовал во Втором департаменте Сената.

В 1902—1904 годах был начальником главного управления по делам печати.

С осени 1908 года — профессор Императорского училища правоведения, читал лекции по энциклопедии права.

В 1908 году стал одним из членов-учредителей Русского окраинного общества.

С 1909 года — член Государственного совета по назначению.

В 1910—1912 годах был членом Совета Русского собрания.

Н. А. Зверев был человеком разносторонних дарований, он известен не только как учёный-правовед, но и как автор работ о Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом, графе А. А. Голенищеве-Кутузове; работал во многих комиссиях по вопросам народного образования.

Скончался  года от воспаления лёгких в разгар Февральской революции; похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Петрограде.

Поддерживал связи с земляками на протяжении всей жизни: помогал Таисии Ситниковой, вдове своего товарища по Нижегородской мужской гимназии арзамасца Николая Ситникова, скончавшегося в 1900 г., устроил его осиротевших дочерей на бесплатное обучение в Мариинский институт на Кирочной в Санкт-Петербурге.

Его сын Василий — член IV Государственной Думы от Нижегородской губернии, белоэмигрант.

Сочинения 
 Кальтенборн: [Kaltenborn. Kritik des Völkerrechts. Leipzig. 1847] : (Очерк из истории литературы междунар. права). — : тип. К. Индрих, 1878
 Достоевский в своих последних романах: (Преступление и наказание, Бесы, Братья Карамазовы): Речь, произнес. в О-ве любителей рус. словесности. — : : тип. М. Н. Лаврова и К°, 1884
 Свобода воли и право: Прибавление к «Энциклопедии права» проф. Н. А. Зверева. — : В. С. Василевский, 1898. — 54 с.
 Энциклопедия права: Лекции экстраорд. проф. Н. А. Зверева. 1893—1894. — : лит. О-ва распр. полез. кн., 1899. — 421 с.
 Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов // Сочинения графа А. Голенищева-Кутузова: Т. 1—4. — : тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1914. — Т. 1. — С. I—XXVIII
 Граф Лев Николаевич Толстой как художник. — Петроград: Сенат. тип., 1916

Награды 

 орден Св. Анны 2-й ст. (1895)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1899)

Семья 
Жена, Надежда Васильевна, происходила из дворян Хотяинцевых. Их дети: Василий, Андрей, София, Любовь, Сергей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографическая справка
 

Выпускники Нижегородской гимназии
Ректоры и директора Императорского Московского университета
Юристы Российской империи
Философы права
Сенаторы Российской империи
Члены Русского окраинного общества
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Русского собрания
Начальники Главного управления по делам печати
Почётные члены Общества для пособия нуждающимся студентам
Умершие от пневмонии